Loisel ist der Familienname folgender Personen:

 Élisabeth Loisel (* 1963), französische Fußballspielerin und -trainerin
 Régis Loisel (* 1951), französischer Comiczeichner
 Wilhelm Loisel (1914–2005), österreichischer Maler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Loisel (Louisiana)

Loisel. bezeichnet: 
 Autorenkürzel für Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774–1849), französischer Botaniker

Siehe auch:
 Loiselle